Морі́с Ра (; 1893 — 19 травня 1969) — французький філолог-романіст, літературознавець і літератор.

Біографія 
Моріс Ра навчався у Вищій нормальній школі, яку закінчив 1919 року зі ступенем агреже.

З 1935 до 1965 року він був редактором та автором науково-критичного апарату численних видань класики (у Бібліотеці Плеяди, а також у серії Класика Ґарньє). Моріс Ра є також автором мовознавчих праць, широко відомого словника класичних ідіом, опублікованого Ларусом, а також біографій (переважно видатних жінок) та власних оповідань.

1958 року він був одним із засновників асоціації «Захисту французької мови».

Праці

Класична філологія 

 Comment faire la version latine, Paris 1935
 (Ред.) Anthologie des poètes latins, des origines au VIe siècle après Jésus-Christ, 2 Bde., Paris 1936
 (Ред.) Anthologie grecque, 2 Bde., Paris 1938—1941
 Grammaire latine unique à l'usage de toutes les classes de l'enseignement secondaire, Paris 1940
 (Ред..) Virgile, L'Enéide, Paris 1944
 (Ред.) Virgile, Les Bucoliques et les Géorgiques, Paris 1945
 (Ред..) Suétone. Les Douze Césars, Paris 1954

Видання французьких літературних творів 

 Montaigne, Essais, Paris 1941
 Corneille, Théâtre complet, Paris 1942
 Brantôme, Les dames galantes, Paris 1947
 Molière, Œuvres complètes, 2 Bde., Paris 1947 (Pléiade)
 Rabelais, Œuvres complètes, adaptées en français moderne, 2 Bde., Paris 1947, 3 Bde., Paris 1947
 Beaumarchais, Théâtre, Paris 1950
 Corneille, Théâtre choisi, Paris 1956
 Montaigne, Essais, 3 Bde., Paris 1958
 Racine, Théâtre complet, Paris 1960
 (з Альбером Тібоде) Montaigne, Oeuvres complètes, Paris 1963 (Pléiade)
 Labiche, Théâtre, Verviers 1964
 Musset, Théâtre, Paris 1964

Стилістика і культура мови 

 Le Participe et ses règles d'accord, Paris 1939
 Le verbe, Paris 1939
 Parlez français, Paris 1940
 Pour écrire correctement, Paris 1940
 Petit dictionnaire des locutions françaises, Paris 1941 (200 S.), 1952, 1968
 Grammaire française pour tous, Paris 1946, 1965
 Dictionnaire des locutions françaises, Paris 1957, mit Supplement 1968, 1999, 2008
 Grammairiens et amateurs de beau langage, Paris 1963
 Je connais mieux le français. Barbarismes, homonymes, pléonasmes, Verviers 1963

Різне 

 Aventurières et intrigantes du Grand siècle, Paris 1957
 La dame aux camélias (Roman), Paris 1958 (deutsch: München 1967)
 Christine de Suède, Paris 1959
 Marie Stuart, Brüssel 1959
 La Royale Montespan, Paris 1959
 Les Femmes de la Régence, Paris 1961
 Mon caniche Adour, Paris 1962
 Napoléon. Scènes et figures, Paris 1964
 Évasions célèbresKursiver Text, Paris 1965

Примітки

Література 

 Paul Guth in: La Revue des Deux Mondes, Juli 1969, S. 15–18
 Jacques Monge in: Vie et Langage 213, 1969, S. 705—708
 Renée Garcia u. a. in : Le Cerf-Volant 67, 1969, S. 1–5

Посилання 
 

Померли 1969
Народились 1893
Романісти
Класичні філологи
Французькі письменники
Французькі філологи